

Toponymes 
 Montessuy est un quartier de Caluire-et-Cuire.
 Le fort de Montessuy est une fortification de la première ceinture de Lyon.

Patronymes 

 Jean-François Montessuy (1804-1876), peintre français.

Articles connexes
 Gustave de Monttessuy (1809-1881), diplomate français,
 rue de Monttessuy, rue parisienne nommée d'après le précédent.